Conferința de la Lausanne, Elveția poate fi una dintre următoarele întruniri internaționale: 
 Conferința de la Lausanne din 1922 – 1923 pentru negocierea unui nou tratat de pace cu Turcia, care să-l înlocuiască pe cel de la Sèvres. 
 Conferința de la Lausanne din 1932, prin care s-a pus capăt reparațiilor de război stabilite prin Conferința de Pace de la Paris din 1919.
 Conferința de la Lausanne din 1949 cu privire la negocierile palestiniano-israeline pentru semnarea Acordurile de armistițiu arabo-israeliene din 1949
 Conferința de la Lausanne din 1974 a fost Primul Congres Internațional pentru Evanghelizarea Mondială.